Almersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Almersbach, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Almersbach (Brohlbach), rechter Zufluss des Brohlbachs (zum Mittelrhein) in Weiler, Gemeinde Burgbrohl, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Almersbach (Kyrbach), linker Zufluss des Kyrbachs vor Nieder Kostenz, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Almersbach (Regen), linker Zufluss des Regen vor Hinterberg, Markt Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Almersbach (Wied), linker Zufluss der Wied bei Almersbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz

Siehe auch:

 Allmersbach
 Almesbach